Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of California 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Betty Stöve che hanno battuto in finale Rosie Casals e Françoise Dürr 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Ann Kiyomura /  Virginia Wade (semifinali)

 Billie Jean King /  Betty Stöve (Campionesse)
 Rosie Casals /  Françoise Dürr (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1976